Уильям Йейтс ( или ) — имя и фамилия следующих персоналий:
 Йейтс, Уильям Батлер (1865—1939) — ирландский поэт, драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе 1923 года.
 Йейтс, Уильям (атлет) (1880—1967) — британский легкоатлет.
 Йейтс, Уильям (политик) (1921—2010) — британский и австралийский политический деятель.
 Йейтс, Уильям (футболист) (1883—19??) — английский футболист.